Jean-Claude Camors, un résistant français (1919 - 1943) ;
 Jean-Claude Camors, un musicien français (? - ?).